Э́дриэнн Ше́лли (, урождённая Adrienne Levine; род. 24 июня 1966, Куинс, Нью-Йорк — 1 ноября 2006, Манхэттен, Нью-Йорк) — американская актриса, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Эдриэнн Шелли родилась в семье евреев — выходцев из России. Эдриэнн выросла на Лонг-Айленде и училась в Бостонском университете. Кинодебют актрисы состоялся в фильме «Невероятная истина» и «Доверие» режиссёра Хэла Хартли. В 1990-х она играла в кино, писала сценарии и работала на телевидении. Была замужем за актёром Энди Остроем, в 2003 году у них родилась дочь Софи.

Убийство 
1 ноября 2006 года, около 17:45, 40-летняя Эдриэнн была найдена мёртвой в своём офисе, расположенном на Манхэттэне. Её муж, Энди Острой, обнаружил её повешенной на простыне в ванной комнате. Первой версией причины смерти было самоубийство. На следующий день была проведена судебно-медицинская экспертиза. Представителей правоохранительных органов насторожил тот факт, что на месте трагедии были обнаружены отпечатки обуви, не принадлежащей Эдриэнн. Муж актрисы также опроверг версию о самоубийстве и сообщил, что у его супруги пропали деньги.

6 ноября 2006 года СМИ сообщили, что полиция арестовала 19-летнего строителя Диего Пиллко (Diego Pillco), нелегального эмигранта из Эквадора, который признался в убийстве Эдриэнн Шелли. Диего сообщил, что совершил убийство, когда актриса пожаловалась на шум от строительных работ, которые он производил в помещении, расположенном этажом ниже. Свой поступок обвиняемый объяснил тем, что у него «был плохой день». 14 февраля 2008 года Пиллко был признан виновным. На суде он заявил (в отличие от своей первоначальной версии), что Шелли не жаловалась на шум, а поймала его на краже денег из её кошелька. Когда она попыталась вызвать полицию, он отобрал телефон и зажал ей рот. Шелли упала, он обмотал простыню вокруг её шеи, пытаясь задушить её. В ходе предварительного расследования Пиллко заявлял, что не знал о том, что женщина была жива, когда он пытался повесить её. Однако в суде обвиняемый признал, что попытался имитировать её самоубийство.

6 марта 2008 года убийца был приговорен к 25 годам лишения свободы без права досрочного освобождения.

Муж Шелли и остальные члены семьи покойной сказали, что никогда не простят его. Острой сказал о Диего Пиллко: «…Ты не более, чем хладнокровный убийца…» и выразил надежду, что он «сгниёт в тюрьме».

Острой вспоминает о покойной супруге: Эдриэнн была добрым, тёплым, самым любящим и щедрым человеком из всех людей, которых я знал. Она была невероятно умная, весёлая, талантливая, яркая женщина с заразительным смехом и широкой улыбкой. Она излучала внешнюю и внутреннюю красоту… Она была моим лучшим другом и человеком, с которым я собирался встретить старость…

Муж актрисы подал иск против строительной компании Bradford General Contractors, в которой работал Пиллко. Он утверждает, что Шелли была бы жива, если бы компания не наняла Диего Пиллко на работу.

Фильмография

Актриса

Режиссёр и сценарист

Примечания

Ссылки 

Задушенные
Режиссёры телевидения США
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Колледжа коммуникаций Бостонского университета